Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1985 je šestnajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 2. in 3. marca 1985 na Stadionu miru in prijateljstva v Pireju, Grčija. Udeležilo se ga je 290 atletov iz 26-ih držav, ki so tekmovali v 22-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1985
1985 v športu
Športne prireditve v Grčiji
Pirej